Desa Sangkanayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sangkanayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 109,32), Jawa Tengah, 
 Desa Sangkanayu (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 109,18), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar